Fischbeck bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Wust-Fischbeck im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe Fischbeck (Elbe)
 einen Stadtteil von Hessisch Oldendorf in Niedersachsen, siehe Fischbeck (Hessisch Oldendorf)
 ein Kloster bei Hessisch Oldendorf, siehe Stift Fischbeck

Fischbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Constanze Fischbeck (* 1968), eine deutsche Bühnenbildnerin
 Erwin K. Fischbeck (* 1968), deutscher Sexualforscher
 George Fischbeck († 2015), US-amerikanischer Fernsehmeteorologe
 Gerhard Fischbeck (1925–2020), deutscher Pflanzenbau- und Pflanzenzuchtwissenschaftler
 Hans-Jürgen Fischbeck (* 1938), deutscher Physiker und DDR-Bürgerrechtler
 Harry Fischbeck (1879–1968), deutschstämmiger Fotograf und Kameramann beim amerikanischen Stumm- und frühen Tonfilm
 Kurt Fischbeck (1898–1980), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Ludwig Fischbeck (1866–1954), Oldenburger Hofkunsthändler, Maler und Radierer

Siehe auch: 
 Fischbek